La Naranja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Naranja, Bochil, 
 La Naranja, Pantepec, 
 La Naranja, Ocozocoautla de Espinosa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar